Amtsgericht Homberg kann bedeuten:

 Amtsgericht Homberg (Efze)
 Amtsgericht Homberg an der Ohm